AGR steht für:
 AGR, Automobilmarke (1911–1915) von Ariel & General Repairs
 Abgasrückführung
 Advanced Graphics Riser, Schnittstelle zum Anschluss von Grafikkarten
 Advanced Gas-cooled Reactor, Typ der gasgekühlten Kernreaktoren
 Aggressive Rockproduktionen, deutsches Punklabel
 Agenzia Giornalistica RCS, italienische Nachrichtenagentur der RCS MediaGroup
 AGR Abfallentsorgungs-Gesellschaft Ruhrgebiet, Unternehmen der Abfallwirtschaft
 Aktion Gesunder Rücken
 Amstel Gold Race, niederländisches Straßenradrennen
 Andretti Green Racing, vormaliger Name des Rennsportteams Andretti Autosport
 Arbeitsgemeinschaft Rotterdam, siehe Rotterdam-Gerät
 Archives générales du Royaume, zentrales Archiv der Archives de l'État en Belgique, siehe Belgisches Staatsarchiv
 European Agreement On Main International Traffic Arteries, Übereinkommen der UNECE über die Hauptstraßen des internationalen Verkehrs
 Flughafen Agra (IATA-Code), indischer Flughafen
 Agritubel (UCI-Code), französische Radsportmannschaft

Agr. oder Agripp. steht für:
 Agrippa, römisches Cognomen

agr steht für:
 agriculturae o. ä. bei Dr. agr. für Doktor der Agrarwissenschaften
 Aguaruna (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der Jívaro-Sprachen im peruanischen Dschungel

Abkürzung